Сергей Лоскутов:
 Лоскутов, Сергей Иванович (1901—1980) — советский фотограф и фотокорреспондент.
 Лоскутов, Сергей Кузьмич (1925—2009) — гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.